Скриба:

 Скриба — у древних римлян название секретаря.

Персоналии
 Скриба, Людвиг Готлиб (; 1736—1804) — немецкий теолог.
 Скриба, Юлиус Карл (; 1848—1905) — немецкий хирург.

См. также 
 Писцы Древнего Египта